Гольштейн
 Голстейн